Сезон 2021 года стал для «Нью-Йорк Джайентс» девяносто вторым в истории клуба, двенадцатым для домашней арены Метлайф-стэдиум и вторым для главного тренера Джо Джаджа. Завершив сезон 4-12, команда не смогла улучшить свой результат предыдущего сезона в виде 6-10, и после поражения на 15-й неделе от Даллас Ковбойс лишилась возможности выхода в плей-офф. По итогу сезона проработавший четыре года Дэйв Гетлмен объявил о своём уходе, а Джо Джадж был уволен.

Межсезонье

Драфт

Свободные агенты

Подписания

Не выбранные в драфте свободные агенты

Расписание матчей 
Расписание Джайентс было объявлено 12 мая 2021 и впервые в истории оно было из 18 недель.

Примечание:
 Матчи против соперников по дивизиону выделены жирным шрифтом.

Примечания 

Сезоны команд НФЛ в 2021 году
Сезоны «Нью-Йорк Джайентс»
НФЛ в сезоне 2021